Le Quiksilver Pro 2009 est le premier des 10 événements du Championnat du monde de surf ASP 2009.
Il se déroule du  au  à Gold Coast, Australie.

Participants 
 Absents du TOP45 : Luke Stedman  remplacé par Jay Thomson  (remplaçant ASP). À noter que Andy Irons  et Bruce Irons  ont été officiellement remplacés dans le TOP45 pour la saison par Roy Powers  et Nic Muscroft 
 Donc 3 places à attribuer :
 3 Wild card : Daniel Wills , Julian Wilson  et Corey Ziems .

Tour 1 
 à Duranbah, vagues 2-3 pieds, soleil, léger vent, bonnes conditions.
1 au Tour 3  -  2 et  en repêchages Tour 2

Tour 2 
 à Duranbah, vagues 2-4 pieds, soleil, léger vent, bonnes conditions (séries 1 à 8), puis relocalisé à Snapper Rocks, vagues 2-3 pieds, soleil, léger vent, bonnes conditions (séries 9 à 16), .
1 au Tour 3  -  2 éliminé . classé  - 225 pts - .

Tour 3 
 à Snapper, vagues 2–3 feet, soleil, vent léger, bonnes conditions (séries 1 à 8).
 à Snapper, vagues 2–4 feet, couvert, vent cisaillant, good conditions (séries 9 à 16).
Fait marquant : le wild card Julian Wilson sort le champion du monde en titre Kelly Slater dans la série 8.
1 au Tour 4  -  2 éliminé . classé 17 - 410 pts - .

Tour 4 
 à Coolangatta Beach, vagues 3–6 feet, couvert, peu winds, très bonnes conditions.
1 en 1/4 de finale  -  2 éliminé . classé  - 600 pts - .

Quarts de finale 
 à Coolangatta Beach, vagues 3–6 feet, couvert, peu winds, très bonnes conditions.
1 en 1/2 finales  -  2 éliminé . classé 5 - 732 pts - .

Demi-finales 
 à Kirra, vagues 6–8 feet plus, pluie, vents violents, conditions cycloniques.
1 en 1/2 finales  -  2 éliminé . classé  - 876 pts - .

Finale 
 à Kirra, vagues 6–8 feet plus, pluie, vents violents, conditions cycloniques.
1 - 1200 pts -   -  2 1032 pts - .

Références

Liens externes 
   Site officiel

2009
ASP World Tour 2009
Sport en Australie en 2009